Kolleritsch ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Kolleritsch (1931–2020), österreichischer Lyriker, Schriftsteller und Herausgeber
 Otto Kolleritsch (* 1934), österreichischer Pianist und Hochschullehrer
 Kem Kolleritsch (* 1995), nichtbinäre österreichische Person, die mit Rap, Gesang und Schlagzeugspiel bekannt wurde, siehe Kerosin95